Fair Haven o Fairhaven può riferirsi a:

Cinema 
 Fair Haven – film del 2016 diretto da Kerstin Karlhuber

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fair Haven  – borough della contea di Monmouth, New Jersey
Fair Haven – villaggio della Contea di Cayuga, New York
 Fair Haven  – città della contea di Rutland, Vermont
 Fairhaven  – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Fairhaven  – township della contea di Huron, Michigan

Televisione 
 Fair Haven  – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager